

Souverains des régions antiques de Palestine 

Plusieurs souverains nommés Hérode ont régné sur des territoires de Palestine et de Syrie durant le  : 
 Hérode  le Grand (° - † ), roi de Judée de -37 à  ; fils d'Antipater (ministre de Hyrcan II).
 Hérode Archélaos (°? - †?), tétrarque  de Judée, de la Samarie et de l'Idumée de -4 à 6 ; fils d'Hérode  le Grand.
 Hérode Antipas (° - † 39), tétrarque de Galilée et de Pérée ; fils d'Hérode  le Grand,  d'Hérodiade.
 Philippe tétrarque de Trachonitide et de Batanée de -4 à 34.
 Hérode Agrippa ou Agrippa  (° - †44), roi de Batanée (37) auquel a été joint la Galilée et la Pérée (39), puis la Judée (41); petit-fils d'Hérode le Grand avec Mariamne l'Hasmonéenne.
 Hérode de Chalcis (°? - †48), roi de Chalcis (Iturée), frère du précédent.
 Hérode Agrippa II ou Agrippa II (°27 - † v. 100), fils d'Hérode Agrippa , d'abord roi de Chalcis (48), puis roi de Batanée (51) à laquelle est adjointe une partie de la Galilée et de la Pérée l'année suivante.

Voir aussi la généalogie de la dynastie hérodienne.

Autres personnages historiques 
 Hérode Boëthos (appelé aussi par les historiens modernes Hérode Philippe  ou Hérode II, fils d'Hérode) le mari qu'Hérodiade délaisse encore vivant pour se marier avec Hérode Antipas. C'est aussi le père de Salomé dans la tradition chrétienne.
 Tiberius Claudius Atticus Herodes (65 - ?) éminent noble grec d'Athènes puis sénateur romain et consul suffect en 132.
 Hérode Atticus (101, 177), fils du précédent, précepteur grec qui fut chargé de l’éducation de Marc Aurèle. Il est connu pour avoir fait ériger un odéon sur l'Acropole et de nombreux autres monuments.

Littérature 
 Hérode et Mariamne, tragédie de Voltaire.

Homonymie dynastique